Miguel Ángel Blanco es el nombre de varias personas:

Miguel Ángel Blanco Garrido (1968-1997), concejal de Ermua, asesinado por ETA.
Miguel Ángel Blanco (1958-), artista español, autor de la Biblioteca del Bosque.
Miguel Ángel Blanco, más conocido como Mighello Blanco (1973-), actor español.
Miguel Ángel Blanco, baloncestista español.